Ва́ля:
 Валя — уменьшительная форма мужского имени Валентин или женского Валентина.
 Валя — река в Ленинградской области, правый приток реки Сясь.
 Валя — посёлок при железнодорожной станции в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Валя — село в Сорокском районе Молдавии.
 Валя — один из персонажей мультсериала «Ми-ми-мишки».